A Torcida Mancha Verde, também chamada de Mancha Verde, ou ainda MVJ, é uma torcida organizada, do Esporte Clube Juventude. Começou suas atividades em 1990 por um grupo de torcedores, sendo originada da junção das torcidas Força Jovem e Verdão Bafo na Nuca. Passou quatro anos proibida de frequentar o estádio pelo Ministério Público por se envolver em muitas brigas. A torcida passou por um processo de reestruturação, sendo que todos seus integrantes foram identificados com foto e endereço. Participa de muitos projetos sociais e frequenta o carnaval caxiense (sendo campeã em 2014 e 2016).

Rivalidades

A principal rival da Mancha Verde do Juventude é a torcida organizada do Caxias, Força Independente Falange Grená.

Possui outras rivalidades também com a Camisa 12 do Internacional, Super Raça Gremista, do Grêmio, Torcida Máfia Xavante, do Brasil de Pelotas e Torcida Jovem, do Grêmio.

Amizades e Alianças
Possui amizades com as seguintes torcidas:
Mancha Rubro Verde, do São Paulo de Rio Grande
Império Alvi Verde, do Coritiba
Inferno Coral, do Santa Cruz
Império Coral, do Santa Cruz
Mancha Azul, do Avaí
Mancha Azul, do CSA
Torcida Jovem, do Botafogo
Força Jovem, do Vasco
Galoucura, do Atlético Mineiro
Bamor, do Bahia
Força Jovem, do Goiás
Acadêmicos da Savóia, do Palmeiras
T.U.P, do Palmeiras.
Ira Jovem Gama, do GAMA-DF
Torcida Organizada Cearamor, do Ceará 

Torcidas organizadas do Rio Grande do Sul